Atitude
Controle de atitude Controle do voo de aeronaves
Atitude.com
Attitude (canção de Sepultura)
WWF Attitude

Desambiguação